A FIBA Copa Africana de Campeões de 2017 foi a 32ª edição do torneio FIBA Copa Africana de Clubes Campeões, que é a competição máxima entre clubes campeões nacionais no continente africano, organizada pela FIBA África. A sede da competição foi a cidade de Radès, Tunísia no Salle Omnisport de Rades com capacidade de 12.000 pessoas.

Clubes participantes 
 ASB Mazembe

 ASB New Generation

 Association Sportive de Salé

 City Oilers

 Étoile Sportive de Radès

 Ferroviário da Beira

 Gombe Bulls

 GS Pétroliers

 Interclube

 Kano Pillars

 Libolo e Benfica

 US Monastir

Grupo A

Grupo B

Cruzamentos

Campeões 

Basquetebol da Tunísia
2017 no basquetebol